Сушково — название нескольких населённых пунктов:
 Сушково — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Сушково — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Сушково — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Сушково — деревня в Жердевском районе Тамбовской области.
 Сушково — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Сушково — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Сушково — бывшее село в Луховицком районе Московской области, в 1957 году было включено в черту города Луховицы.